Verneuil, település Franciaországban, Marne megyében
Verneuil, település Franciaországban, Nièvre megyében
Verneuil, település Franciaországban, Charente megyében
Verneuil-sur-Avre, település Franciaországban, Eure megyében
Verneuil-sur-Serre, település Franciaországban, Aisne megyében
Verneuil-sous-Coucy, település Franciaországban, Aisne megyében
Verneuil-en-Halatte, település Franciaországban, Oise megyében
Verneuil-Grand, település Franciaországban, Meuse megyében
Verneuil-l’Étang, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Verneuil-Petit, település Franciaországban, Meuse megyében
Verneuil-en-Bourbonnais, település Franciaországban, Allier megyében